Sofijiwka, ist ein häufiger Ortsname im ukrainischen ; die russische Entsprechung lautet Sofijewka/Софиевка

Sofijiwka ist der Name folgender Siedlungen städtischen Typs:
 in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Sofijiwka, siehe Sofijiwka (Sofijiwka)
 in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, siehe Sofijiwka (Kramatorsk)

Sofijiwka ist der Name folgender Orte in der Autonomen Republik Krim:
 im Rajon Kirowske, siehe Sofijiwka (Kirowske)
 im Rajon Simferopol, siehe Sofijiwka (Simferopol)

Sofijiwka ist der Name folgender Orte in der Oblast Charkiw:
 im Rajon Blysnjuky, siehe Sofijiwka (Blysnjuky)
 im Rajon Kehutschiwka, siehe Sofijiwka (Kehutschiwka)

Sofijiwka ist der Name folgender Orte in der Oblast Cherson:
 im Rajon Cherson, siehe Sofijiwka (Cherson)
 im Rajon Kachowka, Siedlungsgemeinde Hornostajiwka, siehe Sofijiwka (Kachowka, Hornostajiwka)
 im Rajon Kachowka, Siedlungsgemeinde Ljubymiwka, siehe Sofijiwka (Kachowka, Ljubymiwka)
 im Rajon Henitschesk, siehe Sofijiwka (Henitschesk)

Sofijiwka ist der Name folgender Orte in der Oblast Dnipropetrowsk:
 im Rajon Krywyj Rih, siehe Sofijiwka (Krywyj Rih)

Sofijiwka ist der Name folgender Orte in der Oblast Donezk:
 im Rajon Kramatorsk, Stadtgemeinde Druschkiwka, siehe Sofijiwka (Kramatorsk, Druschkiwka)
 im Rajon Kramatorsk, Siedlungsgemeinde Oleksandriwka, siehe Sofijiwka (Kramatorsk, Oleksandriwka)

Sofijiwka ist der Name folgender Orte in der Oblast Kiew:
 im Rajon Fastiw, siehe Sofijiwka (Fastiw)
 im Rajon Shuriwka, siehe Sofijiwka (Shuriwka)

Sofijiwka ist der Name folgender Orte in der Oblast Kirowohrad:
 im Rajon Kompanijiwka, siehe Sofijiwka (Kompanijiwka)
 im Rajon Nowoukrajinka, siehe Sofijiwka (Nowoukrajinka)

Sofijiwka ist der Name folgender Orte in der Oblast Luhansk:
 im Rajon Swatowe, siehe Sofijiwka (Swatowe)

Sofijiwka ist der Name folgender Orte in der Oblast Mykolajiw:
 im Rajon Baschtanka, siehe Sofijiwka (Baschtanka)
 im Rajon Perwomajsk, siehe Sofijiwka (Perwomajsk)

Sofijiwka ist der Name folgender Orte in der Oblast Odessa:
 im Rajon Beresiwka, siehe Sofijiwka (Beresiwka)
 im Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, siehe Sofijiwka (Bilhorod-Dnistrowskyj)
 im Rajon Mykolajiwka, siehe Sofijiwka (Mykolajiwka)
 im Rajon Schyrjajewe, siehe Sofijiwka (Schyrjajewe)

Sofijiwka ist der Name folgender Orte in der Oblast Sumy:
 im Rajon Lebedyn, siehe Sofijiwka (Lebedyn)
 im Rajon Ochtyrka, siehe Sofijiwka (Ochtyrka)
 im Rajon Sumy, siehe Sofijiwka (Sumy)

Sofijiwka ist der Name folgender Orte in der Oblast Saporischschja:
 im Rajon Berdjansk, siehe Sofijiwka (Berdjansk)
 im Rajon Saporischschja, siehe Sofijiwka (Saporischschja)

Sofijiwka ist der Name folgender Orte in der Oblast Tscherkassy:
 im Rajon Solotonoscha, siehe Sofijiwka (Solotonoscha)
 im Rajon Tscherkassy, siehe Sofijiwka (Tscherkassy)

Sofijiwka ist der Name folgender Orte in der Oblast Tschernihiw:
 im Rajon Nossiwka, siehe Sofijiwka (Nossiwka)
 im Rajon Snowsk, siehe Sofijiwka (Snowsk)

Sofijiwka ist der Name folgender Orte in der Oblast Winnyzja:
 im Rajon Chmilnyk, siehe Sofijiwka (Chmilnyk)
 im Rajon Kalyniwka, siehe Sofijiwka (Kalyniwka)

Sofijiwka ist der Name folgender Orte in der Oblast Wolyn:
 im Rajon Horochiw, siehe Sofijiwka (Horochiw)
 ehemaliges Dorf im heutigen Rajon Kiwerzi, siehe Trachimbrod

Sofijiwka ist der Name folgender Siedlungen:
 in der Oblast Luhansk, Rajon Perewalsk, siehe Sofijiwka (Perewalsk)
 in der Oblast Tschernihiw, Rajon Itschnja, siehe Sofijiwka (Itschnja)

Sofijiwka ist der Name folgender Orte:
 Park in der Zentralukraine nahe der Stadt Uman, siehe Sofijiwka-Park
 Stadtteil von Lemberg im Stadtrajon Halytsch, siehe Sofijiwka (Lemberg)

Siehe auch:
 Rajon Sofijiwka
 Sofievka